Ha partecipato a vari film, come Plenty, Notting Hill e la versione di Roman Polański di Oliver Twist. Inoltre è apparso in alcune serie televisive come Boon, The Young Ones, Bottom, Peak Practice e Kavanagh QC.

Andy è fratello minore dell'attrice Frances de la Tour ed è membro del comitato del Tribunale Russell sulla Palestina, a partire dal 4 marzo 2009.

Filmografia parziale
 La sposa promessa (The Bride), diretto da Franc Roddam (1985)
 Plenty, diretto da Fred Schepisi (1985)
 Notting Hill, diretto da Roger Michell (1999)
 Pandaemonium, diretto da Julien Temple (2000)
 Oliver Twist, diretto da Roman Polański (2005)
 Follia (Asylum), diretto da David Mackenzie (2005)
 Le confessioni, regia di Roberto Andò (2016)
 Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One), regia di Gareth Edwards (2016)

Collegamenti esterni